Ю́рген Нё́льднер (; ) — восточногерманский футболист, который провёл всю карьеру в клубе «Форвертс». Сын Эрвина Нёльднера — участника Движения Сопротивления, убитого нацистами в 1944 году.

Игровая карьера 
Нёльднер начал профессиональную карьеру в 1959 году с «Форвертс» (Берлин). Он провёл всю свою карьеру в клубе, оставаясь с командной, даже когда она переехала во Франкфурт-на-Одере в 1971 году. За это время он стал пятикратным чемпионом ГДР и выиграл кубок страны в 1970 году. В финале кубка Нёльднер установил окончательный счёт, забив в ворота «Локомотива» (Лейпциг) (4:2). Он также играл на международном уровне за сборную ГДР, проведя 30 матчей и забив 16 голов. В том числе он забил гол на первой минуте матча против Австрии, ставший самым быстрым в истории национальной сборной. Он был членом объединённой команды, которая представляла Германию на летних Олимпийских играх 1964 года и завоевала бронзовые медали. В 1966 году Нёльднер был признан футболистом года в ГДР. За свою игру он получил прозвище «Пушкаш из ГДР».

После окончания карьеры 
Нёльднер завешил карьеру футболиста в 1973 году и стал спортивным журналистом. С 1984 по 1990 год он редактировал восточногерманский футбольный журнал «Neue Fußballwoche», а с 1990 года работал в Берлине редактором спортивного журнала «Kicker» вплоть до выхода на пенсию в 2006 году.

Умер 21 ноября 2022 года в возрасте 81 лет.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Biographie von Jürgen Nöldner  bei fussball-woche.de
 Die A-Länderspiele und -tore von Jürgen Nöldner bei www.dfb.de
 Die A-Länderspiele und -tore von Jürgen Nöldner  bei RSSSF.com
 Die Ligaspiele und -tore von Jürgen Nöldner Saison für Saison  bei RSSSF.com

Футболисты ГДР
Игроки сборной ГДР по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Одере
Футболисты года ГДР
Спортивные журналисты ГДР
Спортивные журналисты Германии